Żelazny Jan – baśń braci Grimm
 Żelazny Jan: Rzecz o mężczyznach – książka Roberta Bly
 Żelazny Jan – film z 2011 roku